

Codici 
 TIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tidjikja (Mauritania)

Storia 
 Tiy  – fu moglie del faraone Amenhotep III